Розини — фамилия.

Известные носители:
 Розини, Джованни (1776—1855) — итальянский писатель, профессор итальянской литературы в пизанском университете.
 Розини, Карло — итальянский учёный